Анатолий Михайлович Паутов (11 сентября 1943, Ленинград — 29 августа 2020) — российский трубач, военный дирижёр, позднее — преподаватель по классу трубы и дирижёр духовых оркестров Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Детской музыкальной школы имени М. И. Табакова, вёл класс трубы и камерного ансамбля в Российской государственной специализированной академии искусств. Заслуженный работник культуры России. Кандидат искусствоведения, профессор МГИМ имени А. Г. Шнитке.

Биография 
Анатолий Паутов родился 11 сентября 1943 года в блокадном Ленинграде.

Окончил военно-дирижёрский факультет при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и адъюнктуру.

В 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Творческая деятельность Г. А. Орвида и её значение в развитии отечественного искусства игры на трубе».

Профессор Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке (МГИМ имени Шнитке), где преподаёт по классу трубы и камерного ансамбля, возглавляет студенческий духовой оркестр и читал курс лекций по методике обучения игре на духовых инструментах. Подготовил лауреатов и дипломантов московских, региональных и международных конкурсов: Л. Гурьева, Владислава Лаврика, Е. Герасимчука, А. Карева, А. Першина, А. Бахарева, Н. Леонова.

Преподаватель Детской музыкальной школы имени М. И. Табакова.

С 2010 года вёл класс трубы и камерного ансамбля в Российской государственной специализированной академии искусств.

Художественный руководитель и дирижёр духового оркестра Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и оркестра духовых инструментов детской музыкальной школы имени М. И. Табакова.

Автор статей об исполнительской и педагогической деятельности профессора Московской консерватории, народного артиста Российской Федерации Г. А. Орвида (1981), статьи «О культуре звука при игре на медных духовых инструментах» (1984), статьи в «Учебнике военного музыканта» (1990), изданного в Московской консерватории и др. Работы Паутова используются в курсе «История исполнительства на духовых инструментах».

Автор переложений и обработок для ансамблей медных духовых инструментов и духового оркестра. Длительное время Анатолий Паутов занимался сольно-концертной деятельностью. Им записан ряд сочинений для трубы с оркестром Министерства обороны России, оркестром комендатуры Московского Кремля, оркестром Военно-дирижёрского факультета.

Умер 29 августа 2020 года.

Почётные звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Награды и призы

Ансамбль медных духовых инструментов Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке под руководством А. М. Паутова 
 III премия конкурса духовой музыки в Норвегии (Хамар) (1993)
 Лауреат фестиваля студенческого творчества «Фестос» в Москве (2001)

Квартет трубачей Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке под руководством А. М. Паутова 
 Поощрительный диплом на Фестивале духовой музыки в Германии (г. Тум) (2003)

Личные 
 Специальный приз немецкого издательства «Зигфрид Рундель» за лучшую интерпретацию обязательного конкурсного произведения современного немецкого композитора Клауса Брухмана «Аскания» на конкурсе в Германии (2001)

Известные ученики 
 Леонид Гурьев — российский трубач, преподаватель кафедры струнных, духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 1988 году поступил в Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции на класс трубы В. Б. Кричевского, которое окончил в 1992 году уже как Колледж имени А. Г. Шнитке (училище было переименовано) по классу трубы А. М. Паутова.
 Владислав Лаврик (р. 1980) — российский трубач, ученик Анатолия Паутова в Московском колледже имени Альфреда Шнитке. Ещё обучаясь в колледже, заявил о себе как трубач-солист, выступая с различными оркестрами в России и за рубежом. В период ученичества у Паутова стал призёром Московского международного фестиваля юных солистов (1997, 1998) и лауреатом нескольких международных конкурсов, в том числе Конкурса молодых трубачей имени Т. Докшицера (1994, 1996) и конкурса «Классическое наследие» (1994).
 Артём Карев — артист государственного ансамбля «Гусляры России».
 И. Герасимчук — артист симфонического оркестра кинематографии.
 Б. Богойчук — концертмейстер группы труб Московского театра оперетты.

Библиография

Монографии

Учебные пособия

Статьи

Примечания 

Музыкальные педагоги России
Музыкальные педагоги XX века
Музыкальные педагоги XXI века

Ссылки 
 
 
 

Кандидаты искусствоведения
Заслуженные работники культуры Российской Федерации
Трубачи СССР
Трубачи России
Дирижёры СССР
Дирижёры России
Педагоги по алфавиту
Умершие от COVID-19 в России